Die Abkürzung SAFF steht für:
 Saudi Arabian Football Federation, der Fußballverband von Saudi-Arabien
 South Asian Football Federation, der Südasiatische Fußballverband
 Sveriges Amerikanska Fotbollsförbund, der schwedische American-Football-Verband

Saff ist der Name von:
Edward B. Saff (* 1944), US-amerikanischer Mathematiker

SAFF